Die Davison’s Classic 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Atlanta. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 22. bis 28. September 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Atlanta